Mensen
 George Hawi, Libanees politicus
 William Hawi, Libanees politicus

Plaatsen
 Al-Hawi (Hadhramaut)
 Hawi (Hawaï)